Новоермако́во —  деревня в Таборинском районе Свердловской области России.

Географическое положение 
Располагалась на правом берегу реки Большая Икса в 6 км от д. Пальмино, в 33 км от районного центра села Таборы, в 340 км к северо-востоку от Екатеринбурга, в 69 км к северу от Тавды и в 173 км — от Тюмени.

История 
Входила в состав Пальминского сельсовета.

Образование 
В середине XX века в деревне была 7-летняя школа, в 1950-е годы преобразованная в начальную, 4-летнюю школу.

Климат 
Климат континентальный с холодной зимой и тёплым летом.

Примечания

Ссылки 
 Кузнецовское сельское поселение  на сайте Департамента информационной политики Губернатора Свердловской области

Упразднённые населённые пункты Таборинского муниципального района